Ottavo (okta) – unità di misura della nuvolosità.
 Ottavo – frazione di Arezzo
 Ottavo secolo – più correttamente VIII secolo
 Ottavo nano – trasmissione televisiva
 Ottavo – Kamado Ueshita, personaggio dell'anime e manga Mirai Nikki.
 Ottavo padiglione – gruppo musicale
 In ottavo – formato di un libro ottenuto piegando tre volte un foglio intero
 Ottavo – in musica, sinonimo di croma

Altri progetti